Богоми́лы () — название антиклерикального движения X—XV веков, которое появилось на Балканах (Македония) и оказало влияние на французских катаров. Богомилы представляли собой многочисленную и весьма влиятельную партию в . Проповедник X века Богомил стал главным распространителем в Болгарии дуалистического (добро и зло существуют от вечности) учения гностического происхождения. Самые ранние сведения о богомилах находятся в книге «Беседа против богомилов» Козьмы Пресвитера (X век).

В Средние века богомильство распространилось на всю Европу, превратившись в общеевропейское христианское движение, получив другие названия:
 в славянских и греческих сочинениях: манихеи, мессалиане, евхиты, «армяне» (учение армян) и павликиане, а также «фунданты» (фундагиагиты), «бабуны» (по горному хребту Бабуна и одноимённой реке), в Боснии — патарены;
 на Западе: в Италии — манихеи, публикане (павликиане), патарены; в Германии — катары; в Южной Франции — альбигойцы (или «текстаранты»; от tissarands, ткачи).

Учение 

Согласно православным и римокатолическим источникам, богомилы учили, что на протяжении всего периода Ветхого Завета людьми управляли силы старшего сына Отца Небесного Сатанаила, и посылали на них Всемирный потоп, Вавилонское столпотворение и т. д. Иисус Христос, погибнув на кресте как смертный человек, благодаря Своей Божественной сущности сумел «разбожествить» Сатанаила, который оказался низвергнут в ад. О «Сатанаиле» как начальнике 10-го ангельского чина повествует некий «философ от греков», объяснявший князю Владимиру основы христианской веры. Сатанаил был свергнут с небес и замещён Михаилом, но потом оборотился змеем в Эдеме и вселился в Каина.

Основополагающая идея учения есть представление о том, что материальный мир не может быть творением Божиим, а является делом рук сатаны.

Отрешаясь от погрязшего в грехах мира, они пытались обрести близость к Богу и, таким образом, спасение. Они считали, что люди могут войти в Царствие Небесное только при условии крайнего аскетизма.

Поэтому они, согласно римско-католическим источникам, отрицали атрибуты веры, кажущиеся им обременительными, например:
 Ветхий Завет (см. антиномизм);
 церковная иерархия;
 литургия;
 мощи;
 крест;
 иконы (см. иконоборчество);
 святость Богородицы, культ святых;
 строительство церквей (храмов у богомилов не было вообще);
 святость воскресенья.
С 1018 года (падение Первого Болгарского царства под натиском Византии) позиция дуализма обретала всё большую значимость в представлении приверженцев движения, эманация зла смещалась всё больше от падшего ангела к самостоятельному божеству.

История 

Богомильство возникло в южной и юго-западной Болгарии в X веке в годы правления царя Петра I (927—969). Антибогомильский Собор имел место в Тырнове в 1211 и в 1359 гг. На соборе «треклятая и богомерзкая ересь» богомильство характеризовалась как манихейство и возводилось к попу Богомилу.

Определённое влияние на богомилов имели павликиане, которых неоднократно переселяли во Фракию византийские императоры. Подтверждает сходство учений павликан и богомилов и Анна Комнина, однако отмечает новизну богомильства и влияние на них также движения мессалиан.

Из Болгарии богомильство проникло в другие страны Балканского полуострова: в Сербию, Боснию и Византию.

Ставший в 1081 году византийским императором Алексей I Комнин начал борьбу с еретиками. Под пытками члены секты указали на Василия Врача как на ересиарха, имевшего при себе 12 ближайших сподвижников-«апостолов». Император вызвал Василия к себе и хитростью заставил его выдать себя. Ересиарха, отказавшегося отречься от своих убеждений, приговорили к сожжению на костре в 1110 году, но казнь была отложена на 8 лет, в течение которых император безуспешно пытался добиться от Василия покаяния. В Византии приверженцы богомильства были известны под именем «фундагиагитов». В XIV веке она распространилась на Афоне.

Учение богомилов с Балканского полуострова распространилось на Запад, вероятно, через византийскую Южную Италию. На Западе последователей этого учения именовали манихеями, публиканами, патаренами — в Италии, катарами — в Германии (отсюда Ketzer — еретик), альбигойцами — в Южной Франции (от города Альби), а также текстарантами (от tissarands — «ткачи»). Болгарское происхождение этой секты забыто не было, и потому она именовалась у западных писателей также Bulgarorum haeresis, bulgari, bugri (отсюда бранное французское слово bougre).

Вследствие близких контактов Русской церкви с Болгарской из Болгарии богомильские идеи проникли и на Русь, где значительное богомильское влияние сказалось в области апокрифической литературы.

Последние свидетельства о богомилах относятся к XVII веку.

Влияние 

Учение богомилов не только ощутимо повлияло на французских катаров (альбигойцев), но также и на вальденсов и, тем самым, на движение Реформации.

В Боснийском королевстве богомильская вера являлась официальной с XIII по XV века. Болгарские же богомилы области Пловдива и Свиштова в XVII веке стали католиками.

Г. В. Флоровский в «Путях русского богословия» считал, что «богомилы» повлияли на формирование русского православия, привнеся болгарскую «мрачную доктрину». Многие принципы богомилов имеются также у русских стригольников и толстовцев, а также хлыстов. Также, по мнению Александра Меня (основанному на «Повести временных лет»), богомилы под именем волхвов были зачинщиками Ростовского восстания 1071 года.

Источники знаний о богомилах 

Данных о богомилах не очень много, они извлекаются из источников, составленных их противниками и гонителями (Козьма Пресвитер, Евфимий Зигабен). Важные сведения имеются в архивах каркассонской инквизиции. В 2000 году был найден Новгородский кодекс, который, если верна расшифровка  «скрытых» текстов, свидетельствует о деятельности в Суздале и Новгороде на рубеже X и XI веков некой богомильской или околобогомильской секты, использовавшей целый ряд переводных и оригинальных славянских сочинений. К непосредственно богомильским текстам относится «Иваново Евангелие».

Богомилы в современной культуре 

Балканские средневековые еретики вдохновили многих художников:
 Одна из составляющих сюжета романа итальянского писателя и философа Умберто Эко «Маятник Фуко», описывающего широкое распространение мистики, секретности и конспирации, основана на исчезновении учения богомилов после завоевания Болгарии Османской империей.
 Тема богомильства занимает важное место в романе болгарского писателя Эмильяна Станева «Антихрист».
 Болгарский философ и поэт Стефан Гечев посвятил сборник стихов «Из проповеди попа Богомила».
 Боснийский поэт Мак Диздар был вдохновлён стечаками и написал сборник стихов «Каменный сон» (1966).
 Хорватский писатель Мирослав Крлежа неоднократно писал о богомилах и стечаках.
 Сербская поэтесса Десанка Максимович упоминала богомилов в посвящении своей книги стихов «Требую помилования: Спор поэта с Законником царя Душана» (1964).
 В Македонии был снят фильм , сочетающий в себе жанры детектива, триллера, который основан на вымышленной истории о поиске «Секретной книги» (реальной книги, которая была написана богомилами в Болгарии, а затем вывезена в Западную Европу).
 У словенской группы Laibach есть композиция с названием Bogomila.

Примечания

Библиография 
 Гечева Кръстина. Богомилството и неговото отражение в средновековна християнска Европа: библиография. София: Гутенберг, 2007.

Литература 
 на русском языке
 Ангелов Димитр. Богомильство в Болгарии. — М.: Издательство иностранной литературы, 1954.
 
 
 

 на других языках
 Obolensky D. D. The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism. Cambridge: Cambridge University Press, 1948.
 Ангелов Димитър. Примов Б. Батаклиев Г. Богомилството в България, Византия и Западна Европа в извори. София: Наука и изкуство, 1967.
 Иванов Йордан. Богомилски книги и легенды. Под ред. на проф. Димитър Ангеловъ (Репринт). София: Наука и Изкуство, 1970.
 Папазова Екатерина. Богомилски надгробни паметници в Босна и Херцеговина. София: Български художник, 1971.
 Loos Milan. Dualist heresy in the Middle Ages. Praha: Academia, 1974.
 Kutzli Rudolph. Die Bogumilen: Geschichte, Kunst, Kultur. Stuttgart: Urachhuose, 1977.
 Lambert Malcolm D. Medieval heresy. Popular movements from Bogomil to Hus. London: Arnold, 1977.
 Драгоjловик Драгольуб. Богомилството во средневековната изворна грага. Скопjе: 1978.
 Ангелов Димитр. Богомильство: Перевод с болгарского. София: София-пресс, 1987.
 Стойнев Анани. Св. Иван Рилски, официалното христианство и богомилството. София: 1991.
 Ангелов Димитър. Богомилството. София: Булвест-2000, 1993.
 Лейст О. Э. Общественно-политические взгляды богомилов как выражение революционной оппозиции против феодализма в средневековой Болгарии. М.: Зерцало-М, 2009.

Ссылки 

 Богомильство
 Попруженко, М. Козма Пресвитер. Болгарский писатель X века (Български старини, XII). София, 1936
 Справочник по ересям, сектам и расколам. Богомилы.
 Современное движение богомилов
 Пламен Павлов «Великата българска ерес»

Богомильство
Ереси
Религия в Средние века
Манихейство
История славян